Nanzhai bezeichnet:

 Nanzhai (Huixian) (南寨镇), Großgemeinde der Stadt Huixian in der chinesischen Provinz Henan
 Nanzhai (Jianhe) (南寨镇), Großgemeinde im Kreis Jianhe in der chinesischen Provinz Guizhou
 Nanzhai (Qianyang) (南寨镇), Großgemeinde im Kreis Qianyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Nanzhai (Lingshou) (南寨乡), Gemeinde im Kreis Lingshou in der chinesischen Provinz Hebei
 Nanzhai (Jiancaoping) (南寨街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiancaoping in der chinesischen Provinz Shanxi